Чемпионат Москвы по футболу 1915 стал VI первенством, организованным Московской футбольной лигой (МФЛ).

Турнир главных команд (Класс «А») носил название Кубок Фульда.

Чемпионом впервые стал клуб «Новогиреево».

Организация и проведение турнира 

В этом сезоне МФЛ вернулась к лиговой системе проведения турнира, сложившейся к 1913 году: в классе «А» по результатам турнира того сезона должно было быть 6 клубов (седьмой клуб — «Британский» КС — прекратил выступления с началом войны). Однако выходец из класса «Б»  отказался от участия ввиду кадровых и организационных проблем, и первенство в классе «А» разыграли всего пять клубов.

Как и ранее, каждый из клубов мог выставить по три команды (в реальности же «морозовцы» решили младшие команды не выставлять: II и III команд было только по четыре), которые разыграли традиционные кубки для команд класса «А» (Фульда, Вашке и Миндера).

В классе «Б» за кубок Мусси соревновались пять клубов (по пять I и II команд, три III команды).

МФЛ взяла под свою опеку и соревнования всех прочих клубов: они получили наименование «члены-соревнователи» и также проводили свое первенство под эгидой лиги: здесь участвовали десять клубов (десять I команд в двух подгруппах и четыре II команды).

Таким образом, всего в чемпионате на восьми соревновательных уровнях приняли старт 40 команд, представлявшие 20 клубов .

На высшем уровне (I команды класса «А») участвовали 5 команд

 КС «Орехово»
 «Сокольнический» КЛ
 «Замоскворецкий» КС
 КФ «Сокольники»
 «Новогиреево»

По итогам первенства был предусмотрен обмен между классами: победитель в классе «Б» и неудачник класса «А» должны были проводить матч за право участия в классе «А» на будущий год. Однако в текущем сезоне, ввиду отказа  от участия, он автоматически покидал класс «А», и претендент получал повышение уровня без игры (тем не менее, указанный матч был проведен как «выставочный»).

Ход турнира (I команды класса «А») 
Чемпионат стартовал 6 августа. Игры прошли в два круга.

В отличие от всех предшествующих первенств, этот турнир получился на редкость остросюжетным: до последних минут заключительных матчей все (!) команды сохраняли шансы на чемпионство — была вполне реальна ситуация, когда они набрали бы на финише одинаковое количество очков и по регламенту (дополнительный матч между претендентами на чемпионское звание без учета дополнительных показателей) турнир пришлось бы переигрывать заново.

Чемпионат начался с инцидента, потребовавшего рассмотрения комитетом лиги: в самом первом матче «Новогиреево» с «Замоскворецким» КС (2:2) последний использовал незаявленных игроков и за нарушение регламента ему было засчитано поражение. Однако новогиреевцы на вершине таблицы пробыли недолго: включившиеся со второго тура в борьбу «морозовцы» нанесли им домашнее поражение и, победив затем ЗКС, «традиционно» захватили лидерство. Никто тогда не мог предположить, что следующую (и последнюю) победу в матче чемпионата они смогут одержать только через месяц в предпоследнем туре. За это время лидировали и КФ «Сокольники», и снова новогиреевцы, и, вроде бы прочно занимавший поначалу последнее место «Замоскворецкий» КС, вдруг начавший выигрывать одну встречу за другой, и опять новогиреевцы. В предпоследнем туре их принимал КСО и буквально разгромил — 6:1. Отличная игра «морозовцев» была омрачена вмешательством в судейство матча президента КС «Орехово» Гарри (или, как его именовали «по-православному», Андрея Васильевича) Чарнока, буквально выскочившего в один из моментов на поле и заставившего сначала судью отменить удаление одного из игроков КСО и вернуть его в игру, а затем оскорбившего капитана «Новогиреево» Бориса Чеснокова, обратившегося за разъяснениями к арбитру. Не считая себя вправе поддаваться на провокации во время матча, Б. Чесноков вынес позднее протест на обсуждение комитета лиги (на которое Г. Чарнок не счел нужным явиться, при этом он сам подал встречную жалобу на имя губернатора). В конце концов, после долгих разбирательств, Б. Чесноков смог только объявить, что заочно «дает господину Чарноку за его действия пощечину», поскольку МФЛ, обычно весьма суровая к нарушителям регламента, не посчитала возможным что-либо предпринять в данном конкретном случае, когда формально частное лицо вмешалось в проведение матча под ее эгидой.

Таким образом, перед последним туром «Новогиреево», КС «Орехово» и «Сокольнический» КЛ имели по 8 очков, КФ «Сокольники» и «Замоскворецкий» КС по 6. Предстояли матчи КС «Орехово» — КФ «Сокольники» и «Замоскворецкий» КС — «Новогиреево». В Орехово случилась трагедия: автогол многолетнего лидера команды Андрея Акимова надломил команду и она уступила КФС. Новогиреевцы также уступали после первого тайма ЗКС, но во втором тайме вдохновенная игра команды и ее лидеров Павла Канунникова, Бориса Чеснокова и Сергея Бухтеева позволила переломить ход игры и победить в матче и в первенстве.

Турнирная таблица

Матчи

Потуровая таблица

Матч «Чемпион — Сборная» 
Традиционный матч был проведен 1 октября после завершения первенства; в перерыве между таймами победителям был вручен кубок.

Матч с чемпионом Санкт-Петербурга 
Весной 1916 года Москву посетил клуб «Меркур» — действующий чемпион Петроградской футбольной лиги (представленный, правда, не в сильнейшем составе — отсутствовали несколько основных игроков, в том числе сильнейший форвард Дмитрий Киселев). В игре «на встречных курсах» с практически равным по классу соперником новогиреевцы сумели, в отличие от футболистов «Меркура», удачно реализовать все созданные моменты и победить с разгромным счетом.

Галерея

Команды

Низшие уровни

Кубок Вашке (II команды класса «А») 
Победитель — «Замоскворецкий» КС - II

2. «Сокольнический» КЛ - II 3. КФ «Сокольники» - II 4. «Новогиреево» - II

Кубок Миндера (III команды класса «А») 
Победитель — «Новогиреево» - III

2. «Замоскворецкий» КС - III 3. КФ «Сокольники» - III 4. «Сокольнический» КЛ - III

Кубок Мусси (класс «Б») 
Победитель —  (получил право на будущий сезон выступать в классе «А»)

2. «Физическое воспитание» 3. ОЛЛС 4. «Унион» 5. МКЛ

Хотя еще до начала первенства было решено, что победитель класса «Б» получит повышение без проведения стыкового матча с командой, занявшей последнее место в классе «А» (поскольку таковой командой являлся отказавшийся до начала турнира ), все же указанный матч формально состоялся: ЗКС — ЧШКС — 3:2

Турнир для II команд класса «Б» 
Победитель — «Унион» - II

2. ОЛЛС - II 3. «Физическое воспитание» - II 4. МКЛ - II 5.  - II

Турнир для III команд класса «Б» 
Победитель — МКЛ - III

2. ОЛЛС - III 3. «Унион» - III

Категория членов соревнователей

Подгруппа 1 
1.  2.  3.  4.  5. 

В качестве своеобразного матча за «абсолютное» первенство  встретилась с обладателем Кубка Фульда «Новогиреево» и неожиданно одержала победу 4:2.

Подгруппа 2 
1. СК «Замоскворечье» 2.  3.  4.  5.

II команды 
1.  - II 2.  - II 3.  - II 4.  - II

Примечания

Литература

Ссылки 

 footballfacts.ru
 Материалы периодики 1915 года (в изложении): «Къ Спорту!», «Время», «Вечерняя газета», «Вечерние известия», «Раннее утро»

Футбольные соревнования в Москве
1915 год в футболе
1915 год в России